

Ават — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Ават — село, Панфіловський район, Жетисуська область
 Ават — село, Уйгурський район, Жетисуська область

 Дуду Ават — ізраїльський футболіст